«Сакраме́нто Репа́блик» () — американский профессиональный футбольный клуб из города Сакраменто штата Калифорния. Выступает в Чемпионшипе ЮСЛ, второй по уровню футбольной лиге США.

21 октября 2019 года городу Сакраменто была присуждена франшиза MLS, 29-й клуб высшей лиги «Сакраменто Репаблик» начнёт выступление с 2022 года.

История 
3 декабря 2012 года лига USL Pro объявила, что новый клуб из Сакраменто присоединится к лиге в сезоне 2014. 15 июля 2013 года Предраг «Преки» Радосавлевич был представлен в качестве главного тренера новой франшизы. 18 июля 2013 года было объявлено название клуба — «Сакраменто Репаблик» — и презентована его эмблема. 3 декабря 2013 года клуб подписал первого игрока — полузащитника Родриго Лопеса.

«Сакраменто Репаблик» сыграл свой дебютный матч 29 марта 2014 года — в гостевом поединке против «Лос-Анджелес Гэлакси II» была зафиксирована ничья 1:1. Автором первого гола в истории клуба стал нападающий Джастин Браун. Первую победу «Репаблик» добыл в своём следующем матче 7 апреля 2014 года — резервисты «Чивас США» были обыграны на их поле со счётом 3:1. Свой первый домашний матч «Репаблик» провёл 26 апреля 2014 года на «Хьюз Стэдиум», уступив «Харрисберг Сити Айлендерс» со счётом 1:2 при солдауте в  зритель, что стало новым рекордом посещаемости матчей регулярного чемпионата USL Pro. В турнирной таблице регулярного чемпионата USL Pro 2014 клуб финишировал на втором месте. В четвертьфинале плей-офф обыграл «Уилмингтон Хаммерхэдс» (4:1), в полуфинале прошёл «Лос-Анджелес Гэлакси II» (3:2), а в финале был сильнее «Харрисберг Сити Айлендерс» (2:0), таким образом завоевав чемпионский титул в своём дебютном сезоне.

8 июля 2015 года «Сакраменто Репаблик» объявил об уходе Преки в связи с поступлением к нему предложения из Великобритании, главным тренером клуба был утверждён Пол Бакл.

1 февраля 2018 года главным тренером «Сакраменто Репаблик» был назначен Саймон Эллиотт, новозеландский специалист, ранее работавший в клубной академии. По окончании сезона 2019 контракт Эллиотта не был продлён.

Атрибутика

Эмблема и цвета 
Официальные цвета клуба — тёмно-красный, тёмно-коричневый и светло-коричневый

Герб клуба - это классический щит на котором изображен Калифорнийский гризли (который также изображен на флаге) и является официальным животным штата Калифорния, а также красная пятиконечная звезда. Под медведем находится девиз города Сакраменто «Urbs Indomita», что в переводе с латыни означает «Неукротимый город»

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Экипировка

Стадион 
«Сакраменто Репаблик» сыграл несколько первых домашних матчей в сезоне 2014 на «Хьюз Стэдиум», после чего переехал на «Бонни Филд», новый футбольный стадион, рассчитанный на  зрителей. В 2015 году вместимость стадиона была увеличена до более чем  зрителей. В марте 2017 года стадион был переименован в «Папа Мёрфис Парк» согласно спонсорскому соглашению с сетью пиццерий «Папа Мёрфис».

Текущий состав 
По состоянию на 13 ноября 2019 года. Источник:

Главные тренеры 
  Преки (2014—2015)
  Пол Бакл (2015—2017)
  Саймон Эллиотт (2018—2019)

Достижения 
 Чемпион USL Pro: 2014

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба MLS

Футбольные клубы США
Спортивные клубы Сакраменто